Альтения () — галофильный род травянистых растений семейства .

Род назван в честь армянского агронома .

Ареал 
Древнесредиземноморский таксон с реликтовым ареалом, охватывающим страны Средиземноморья, Прикаспия: отмечен в Северной Африке, Западной и Южной Европе от Пиренейского до Балканского полуострова (Португалия, Испания, Франция, Италия, острова Корсика, Сардиния и Сицилия, Югославия), на Кипре и Мальте, в Турции, в Иране, Южной Африке, а также на юге Европейской (Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Республика Калмыкия) и Азиатской России (Новосибирская область), в Закавказье и Казахстане, в Австралии и Новой Зеландии.

Предполагается очень древний, возможно палеогеновый, возраст рода, сформировавшегося в водоёмах близ побережья Тетиса ещё до образования межконтинентальных впадин Атлантического и Индийского океанов.

Ботаническое описание 
Погруженные в воду, однодомные или двудомные, однолетние или многолетние травянистые растения. Листья очерёдные, но часто сближены в виде пучков, без жилок, нитевидные или линейные, около 0,1 мм шириной; влагалища или прилистники хорошо развитые, почти целиком перепончатые, сросшиеся с листовой пластинкой на большей части её длины; язычок довольно длинный, часто раздвоен. Прицветники почти супротивные и часто скученны к вершине стебля, основание с влагалищем.

Цветки однополые, сидячие или на цветоножках, одиночные или расположены по нескольку на верхушках побегов. Мужские (тычиночные) цветки состоят из одной тычинки и трёхзубчатого чашевидного околоцветника. Женские (пестичные) цветки с гинецеем из 3 свободных прямых плодолистиков и околоцветником из 3 маленьких листочков; стилодии очень длинные, почти равные по длине плодам или немного длиннее их, прямые, заканчиваются воронковидным рыльцем. Плоды — прямые, узкоэллипсоидальные семянки, 1,5—2 мм длиной и 0,5—0,7 мм толщиной, с кожистой оболочкой, обычно расположены на ножках, равных ¼—½ их длины.

Виды 
Род включает 10 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Рдестовые
Таксоны растений, названные в честь людей